Mons bezeichnet
 eine belgische Stadt, siehe Mons
 eine Verwaltungseinheit in Belgien, siehe Arrondissement Mons
 den bis 1943 offiziellen Namen der Gemeinde Mon im Kanton Graubünden, Schweiz
 Lateinisch, Einzahl: Berg, Gebirge
 ein Titularbistum, siehe Mons in Numidia
 ein Titularbistum, siehe Mons in Mauretania

mehrere Gemeinden in Frankreich:
 Mons (Charente) im Département Charente
 Mons (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Mons (Gard) im Département Gard
 Mons (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Mons (Hérault) im Département Hérault
 Mons (Puy-de-Dôme) im Département Puy-de-Dôme
 Mons (Var) im Département Var

mit Namenszusatz:
 Mons-Boubert im Département Somme
 Mons-en-Barœul im Département Nord
 Mons-en-Laonnois im Département Aisne
 Mons-en-Montois im Département Seine-et-Marne
 Mons-en-Pévèle im Département Nord

folgende Personen:
 Anna Mons (1672–1714), Geliebte des Zaren Peter I.
 Christoph Schulz-Mons (* 1945), deutscher Kunsthistoriker
 Emma Mahner-Mons (1879–1965), deutsche Schriftstellerin und Dramatikerin Obac
 Jean-Baptiste van Mons (1765–1842), belgischer Naturwissenschaftler
 Jewgeni Wladimirowitsch Mons (* 1989), russischer Eishockeyspieler
 Léon Mons (* 1995), deutscher Schachspieler
 Ute Mons (* 1981), deutsche Wissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Waltraud von Mons (7. Jahrhundert), Heilige der katholischen Kirche
 Wilhelm Mons (* 1938), deutscher Mathematiker und Fußballspieler
 Willem Mons (1688–1724), Vertrauter der Zarin Katharina I.

Weiteres:
 Olympus Mons, ein Vulkan auf dem Planeten Mars
 Elysium Mons, ein Vulkan auf dem Planeten Mars
 Mons Records, Musiklabel
 MONS Verlag, Buchverlag

Siehe auch:
 Mohns
 Monse
 Mont
 Monts